Collocheres är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Canu 1893. Collocheres ingår i familjen Asterocheridae. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Collocheres